|}

Anmerkung: Abkürzungen zu weiteren Fragmenten der Schriftrollen vom Toten Meer sind unter Schriftrollen vom Toten Meer#Literatur und Liste der Bibelhandschriften vom Toten Meer verzeichnet.

!Autoren Und Werktitel Abkurzungen 1
Antike Autoren Und Werktitel Abkurzungen 1